Antonius Thysius ist der Name folgender Personen:

* Antonius Thysius der Ältere (1565–1640), niederländischer reformierter Theologe
 Antonius Thysius der Jüngere (1603–1665), niederländischer reformierter Theologe